Абба́т ( ← иуд.-арам. אבא [áба] «отец»;  [ав]) — почётный католический церковный титул, который, начиная с V столетия, давался исключительно настоятелям монастырей  (аббатств) и был званием церковной должности. Позже распространился на всех молодых людей духовного звания и превратился в форму вежливости.

Аналогичное звание с женским окончанием — аббатиса ← , — стали впоследствии давать и настоятельницам женских монастырей.

История появления титула 
На раннем этапе истории христианского монашества аббатом (от арам. abba — отец) называли опытного в аскезе монаха, благодаря своему духовному дару наставлявшего молодых монахов, не являясь при этом их руководителем в соответствии с канонами средневекового церковного права. 

После распространения киновий (общежитийных монастырей) аббатами стали называть настоятелей монастырей. В VI веке жизнь монашеской общины подверглась строгой регламентации. Реформа монастырской жизни связана с именем св. Бенедикта. Согласно Уставу первого католического монашеского ордена, аббат (dominus et abbas) являлся прежде всего духовным отцом, учителем и пастырем, а потому должен был заботиться как о материальном благосостоянии монастыря, так и о спасении душ братьев; он избирался братьями и исполнял свои обязанности пожизненно, разделяя их со своими помощниками и прислушиваясь к советам других монахов.

Пока монастыри подчинялись правилам, установленными святым Бенедиктом (до начала X века), «аббат» было общим именем их настоятелей. С X века начали возникать новые духовные ордены, и лишь немногие из них, как например: премонстрантов, цистерцианцев и траппистов — управлялись аббатами, а главы большей части остальных назывались старшинами () (у камальдулов), приорами (у картезианцев, иеронимитов, доминиканцев, кармелитов, августинцев и пр.), гвардианами (у францисканцев) или ректорами (у иезуитов). Аббатисы были не только в женских монастырях упомянутых орденов, но также у монахинь фонтевродского ордена и у светских канонисток. Многие ордены не желали использовать этот титул из чувства смирения.

Положение аббата в системе церковного права 

Аббаты занимали различное положение по отношению, с одной стороны, к ордену, а с другой — к подчинённым им монахам своих монастырей. Например, у бенедиктинцев назначаемый конвентом аббат пользуется полной самостоятельностью, а у цистерцианцев он бюрократически подчинён верховному совету в Клерво. 

До причисления монахов к духовенству аббат имел право и обязан был наблюдать за соблюдением орденских правил, управлять монастырскими имениями и требовать от монахов безусловного послушания. Карательная власть аббатов над их монахами была довольно обширна; ранее нередко применялись даже телесные наказания, да и в начале XX века аббаты и аббатисы ещё пользовались правом подвергать своих подчинённых не только временному, но и пожизненному заключению за тяжкие преступления. У бенедиктинцев апелляция на карательный приговор аббата подаётся епископу или Папе.

После Второго Никейского собора аббатам было предоставлено право посвящать своих монахов в низшие должности. На церковных соборах в Риме в 826 году и в Пуатье в 1078 году было впервые определено, что аббат должен иметь священнический сан, а Вьеннский собор распространил это решение на всю католическую церковь. Все аббаты принадлежат к прелатам церкви, занимают в иерархии место непосредственно после епископов и имеют право голоса на соборах. За такие же права боролись аббатисы, но не могли получить в том числе и потому, что женщины не могут совершать какие-либо священнодействия. Они остались подчинёнными епископам своей епархии, тогда как аббаты постарались освободиться от этого подчинения посредством привилегий. Аббаты освобождённых монастырей не признают над собою никакой власти, кроме власти папы.

Институт аббатства и светская власть 

Начиная с VII века епископы нередко вмешивались в права аббатов, ставили, по своему усмотрению, на места настоятелей своих любимцев, а при освобождении этих мест даже оставляли аббатства за собой. В VIII—IX веках должность аббата становится одной из ключевых в политической системе средневекового Запада и особенно Священной Римской империи. Григорианская реформа положила этому конец и вывела аббатов из подчинения светской власти императоров.

Ещё более опасно для достоинства этого сана было то, что в VIII и особенно в IX веке, по прихоти королей или по соображениям необходимости, он стал переходить к светским коммендаторам на правах аббата (), и уже Каролинги начали раздавать аббатства своим приверженцам в награду за их верность или за военные заслуги. Результатом этого стало то, что до X века включительно крупнейшие монастыри в пределах иерархии римской церкви имели во главе своей, по большей части, светских аббатов или аббатграфов (), собиравших для себя доходы этих духовных учреждений. Эта практика была осуждена в XVI веке Тридентским собором. В кодексе канонического права 1983 года понятие комменды полностью ликвидировано.

Особенности положения аббатов во Франции 

Во Франции действительный надзор в монастырях возлагался на деканов, приоров. Звание аббат давалось сначала настоятелям монастырей. Но когда, по конкордату, заключённому между папой Львом X и королём Франциском I, французским королям было предоставлено право назначать 225  почти для всех французских аббатств, эта беззаботная и безработная должность побудила многих молодых людей, в том числе и младших членов дворянских фамилий, посвятить себя духовному званию, чтобы при случае получить подобную синекуру.

Уже в XVI веке аббатами назывались все молодые люди духовного звания, не исключая и тех, что не имели священнического сана. Их одежда состояла из короткой чёрной или фиолетовой рясы с небольшим воротником, а волосы завивались в локоны. Но так как только немногие из всего числа аббатов могли рассчитывать на осуществление своего желания, то значительная часть их стала занимать места домашних учителей в знатных домах или проникать в семейства в качестве духовных советников и друзей дома, причём влияние их слишком часто оказывалось вредным. Именно поэтому в старинных французских комедиях аббаты играют не совсем привлекательную роль.

Некоторые другие из числа молодых духовных лиц, не занимавших официальных должностей, старались получить места в высшем учебном ведомстве или же приобрести известность в качестве поэтов и писателей. Только в конце XVIII века, во время французской революции, аббаты исчезли из французского общества, и в настоящее время этот титул используется французами как форма вежливости по отношению к белому духовенству начиная с сана диакона. Французскому слову аббат соответствует итальянское , и этот титул используется в обращении к любому молодому лицу духовного звания, ещё не получившему священнического сана.

См. также 

 Аббатство
 Игумен
 Аббатиса

Примечания

Литература 

 

Католическое духовенство
 
Христианские термины
Церковные титулы